Натуральне число 1677
 1677 рік до нашої ери
 1677 рік нашої ери